Der Geisterzug steht für drei filmische Adaptionen eines Theaterstücks von Arnold Ridley:

 Der Geisterzug (1927), deutsch-britischer Stummfilm von Geza von Bolvary
 Der Geisterzug (1957), deutscher Fernsehfilm von Rainer Wolffhardt
 Der Geisterzug (1963), deutscher Fernsehfilm von Dietrich Haugk